Die Fotbollsallsvenskan 1930/31 war die siebte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 3. August 1930 und endete am 7. Juni 1931.

Erstmals wurde der Tabellenerste nach dem letzten Spieltag mit dem Meistertitel gekürt. GAIS Göteborg konnte sich somit zum dritten Mal nach 1919 und 1922 den Titel holen, nachdem der Klub bereits 1925 und 1927 die Allsvenskan gewonnen hatte. In die Division 2 stiegen Sandvikens IF und Vorjahresaufsteiger Redbergslids IK ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1930
Fußballsaison 1930/31